Collegio elettorale di Tortona – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Tortona – collegio elettorale del Regno d'Italia